Tiro peut désigner :
 Prosper Tiro ou Prosper d'Aquitaine, un écrivain chrétien,
 Tiro, une sous-préfecture de Guinée.
 Tiro (Ohio)